Timothy Henry "Tim" Henman (født 6. september 1974 i Oxford, England) er en pensioneret engelsk tennisspiller, der blev professionel i 1993 og stoppede karierren i 2007. Han nåede igennem sin karriere at vinde 11 single- og 4 doubletitler, og hans højeste placering på ATP's verdensrangliste er en 4. plads, som han opnåede i august 2002. Blandt Henmans singletitler var sejren ved Copenhagen Open i København i 2001, hvor han i finalen besejrede svenskeren Andreas Vinciguerra.

Grand Slam 
Henman var i en årrække publikumsfavorit ved Wimbledon, og det er også her han har opnået sine bedste Grand Slam-resultater. Fire gange på fem år nåede han frem til semifinalerne, men lykkedes aldrig med at slå sig igennem til finalen. I 2004 var han desuden i semifinalen i både US Open og French Open.

Single-resultater

Singles-finalist (17)

Eksterne henvisninger 

Tennisspillere fra Storbritannien